Alpi del Mischabel e del Weissmies – sottosezione delle Alpi Pennine
 Catena del Weissmies – massiccio montuoso delle Alpi del Mischabel e del Weissmies nelle Alpi Pennine
 Weissmies – vetta alpina situata nelle Alpi Pennine